Павлодарское () — село в Павлодарской области Казахстана. Находится в подчинении городской администрации Павлодара. Административный центр и единственный населённый пункт Жанааульского сельского округа. Код КАТО — 551041100.

Общие сведения 
Расположено в 10 км от Павлодара, с 1998 года в черте города Павлодара. Основано в 1927 году.

В настоящее время в общественной среде казахов города Павлодара и Павлодарской области обсуждается вопрос о переименовании села с присвоением ему имени Касыма Ертисбаева.

Население

Экономика 
Промышленность представлена ремонтным заводом, специализирующимся на электродвигателях, в штате завода на 2012 год было 5 человек. Основная масса сельского населения занята на сельскохозяйственных работах, а также на различном кустарном домашнем производстве.

Религиозная жизнь 
В 1998 году в селе был открыт православный Петропавловский женский монастырь, на 2012 год в нём жило 7 послушниц. В апреле 2021 года основное здание монастыря сгорело при пожаре.

В селе в 2008 году построена современная мечеть, названная в честь просветителя Касыма кажы Мустафаулы — Касыма Ертысбаева, уроженца этих краёв, жившего на рубеже XIX и XX веков и репрессированного в 1930-е годы.

Примечания

Ссылки 
 Статья Если аким блондинка на сайте VOX POPULI

Населённые пункты городской администрации Павлодара